Benedetto je priimek več oseb:    
 Antonio di Benedetto, argentinski novinar
 John Benedetto, ameriški matematik
 Pietro di Benedetto, italijanski rimskokatoliški nadškof